

Toponyme 

 Royaume de Bourgogne (534-843), royaume franc formé à partir des Royaumes burgondes ;
 Royaume de Basse-Bourgogne (855-933), état féodal issu des nombreux partages entre les carolingiens, aussi appelé royaume de Provence ;
 Duché de Bourgogne (880-1790), ancienne province ducale française correspondant à la Bourgogne ;
 Royaume de Haute-Bourgogne (888–933), état féodal issu des nombreux partages entre les carolingiens ;
 Royaume des Deux-Bourgognes (933-1366), état féodal, incorporé au Saint-Empire romain germanique à partir de 1032, aussi appelé Royaume d'Arles ;
 Bourgogne Cisjurane: entre le IXe et le XIVe siècle, territoire situé autour de Lyon comprenant la Savoie propre, la Bresse le Bugey, le Viennois, le Grésivaudan, le Forez et le Lyonnais
 Bourgogne Jurane: entre le IXe et le XIe siècle, territoire correspondant approximativement à l'actuel Suisse romande
 Bourgogne Transjurane: entre le IXe et le XIVe siècle, territoire comprenant approximativement l'actuel Suisse romande, la Savoie et la Vallée d'Aoste
 Comté de Bourgogne (982-1679), ancienne province correspondant à la Franche-Comté ;
 État bourguignon ou Grande Principauté de Bourgogne (1384-1512), ensemble des possessions du duc de Bourgogne à cheval sur la France et le Saint-Empire romain germanique formant une puissance importante ;
 Cercle de Bourgogne (1512-1806), cercle impérial du Saint-Empire romain germanique ;
 Bourgogne (1960-2016), ancienne région administrative française ;
 Bourgogne-Franche-Comté (2016-), région administrative française ;
 Bourgogne, commune française de la Marne ;
 Bourgogne, quartier de la ville de Casablanca ;
 Bourgogne, station de la ligne 2 du métro de Lille ;
 Petite-Bourgogne, quartier de la ville de Montréal.

Patronyme 

 Adrien Bourgogne dit Le Sergent Bourgogne, écrivain militaire français des guerres de l'Empire.

Titres 

 Bourgogne (1766-1772), bâtiment de la marine royale française ;
 La Bourgogne (1886-1898), paquebot transatlantique ;
 Histoire de la Bourgogne, page retraçant l'histoire du territoire de l'ancienne région administrative française de Bourgogne.
 Royaume de Bourgogne, page référençant tous les royaumes ayant porté le nom de " Bourgogne ".

Autres 
Bourgogne est un nom notamment porté par : 
 Bourgogne, appellation d'origine contrôlée régionale de vin de Bourgogne (vignoble de Bourgogne) ;
 Bourgogne, couleur synonyme, au Québec, de bordeaux ;
 Croix de Bourgogne, nom du drapeau du duché de Bourgogne puis des États bourguignons dont le Comté de Bourgogne.
 (374) Burgundia, astéroïde
